Duvbo (stadsdeel) : stadsdeel in Sundbyberg
 Duvbo (metrostation) : metrostation in het gelijknamige stadsdeel